Squamish může být:
 město Squamish v Britské Kolumbii v Kanadě
 řeka Squamish, po které je pojmenováno toto město
 kmen Squamish, po kterém je pojmenována řeka